Великолу́кский сельсове́т () — административная единица на территории Барановичского района Брестской области Белоруссии.

Природные ресурсы 
Протекает река Мутвица — левый приток реки Мышанка. Вблизи деревни Грабовец берёт начало Грабовский канал.

В пойме реки произрастают мятлик луговой, овсяница, полевица, душистый колосок, тимофеевка луговая, клевера, мышиный горошек, чина луговая, ястребинка волосистая, мятлик обыкновенный, щавель кислый, лютики, лапчатки, манжетки, тысячелистник обыкновенный, грыжник, тимьян. На заболоченных территориях вблизи деревень Великие Луки, Малые Луки, Новые Луки произрастают осоки, кустарники ивы, тростники. В лесах преобладает сосна.

Состав 
В состав сельсовета входят 1 посёлок, 1 агрогородок и 7 деревень:

Источник:

Примечания

Ссылки 
 Барановичский райисполком

Сельсоветы Барановичского района